Der Turnverein Jahn von 1848 Duderstadt ist ein Sportverein aus Duderstadt in Niedersachsen. Er entstand 1947 durch den Zusammenschluss des 1848 gegründeten M.T.V. Duderstadt und des Turnvereins Jahn.

Der Verein bietet die Sportarten Badminton, Gymnastik, Handball, Jazz-Dance, Leichtathletik, Rope Skipping, Tanzsport, Turnen, Step-Aerobic, Volleyball, Wandern und Zumba sowie Yoga an.

Handball 
Überregional bekannt wurde der TV Jahn Duderstadt durch seine Männer-Handballmannschaft, die von 1995 bis 2001 in der 2. Handball-Bundesliga spielte. Nach dem Abstieg 2001 trat der Verein fünf Spielzeiten in der Handball-Regionalliga an, bis er 2006 in die Oberliga Niedersachsen abstieg. Zwei Jahre später gelang der Wiederaufstieg. Zur Saison 2010/11 qualifizierte sich der TV Jahn Duderstadt für die neu geschaffene 3. Liga, aus der er nach zwei Spielzeiten abstieg. Ab der Saison 2012/13 spielte er wieder in der Oberliga Niedersachsen.

Saisonbilanzen seit 1996

Bekannte ehemalige Spieler 
 Igor Kos
 Tamás Mocsai
 Tomasz Tłuczyński
 Zbigniew Tłuczyński
 Hrvoje Batinović

Bekannte ehemalige Trainer 
 Christian Caillat

Weblinks 
 Website des Gesamtvereins
 Website der Handballabteilung

Einzelnachweise 

Duderstadt
Duderstadt, Jahn
Gegründet 1848
Organisation (Duderstadt)